Рохелио Антонио () — филиппинский шахматист, гроссмейстер (1993).

В составе сборной Филиппин участник 10-и Олимпиад (1988—2006) и четырёх командных чемпионатов Азии (1991—1999).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Филиппин